Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1996/1997 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона (1994/95 и 1995/96) и является определяющим в распределении сеяных мест на все рейтинговые турниры данного сезона. Ниже представлен так называемый «Топ-32» — список лучших игроков по итогам двух сезонов.

Топ-32

Ссылки 
Официальный рейтинг снукеристов на Snooker.org  
Рейтинг в Архиве снукера Криса Тернера 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
1996 год в снукере
1997 год в снукере